A Equipa Portuguesa da Taça Fed representa Portugal na Taça Fed de ténis. É organizada pela Federação Portuguesa de Ténis.

História 
Portugal competiu pela primeira vez na Taça Fed em 1968. Em 2012, a equipa conquistou o seu melhor resultado ao terminar em quinto no Grupo I da Zonal de Europa e África.

Resultados

Ver também 
 Taça Fed
 Taça Davis
 Equipa Portuguesa da Taça Davis

Ligações externas 
 

Equipes da Fed Cup
Seleções desportivas nacionais de Portugal
Ténis de Portugal